Ramata Diakité peut désigner :
 Ramata Diakité (1972-2009), chanteuse malienne ;
 Ramata Diakité (née en 1991), joueuse de basket-ball malienne.